Magazine Island kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Cross Island (ö i Bermuda), Sandys,

Hongkong 

 Magazine Island (ö i Hongkong), 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar